New Jersey může být:
 New Jersey – stát na východě Spojených států amerických
 USS New Jersey – různé lodě amerického námořnictva
 New Jersey (album) – album americké rockové skupiny Bon Jovi z roku 1988
 svodidlo New Jersey – druh betonového svodidla